Rahula (boeddhisme)
Rahula (Saku), plaats in Estland
Rahula (slak)